Франц I од Лихтенштајна (28. август 1853 — 25. јул 1938) је био кнез Лихтенштајна од 1929. до 1938. године. Био је син Алојза II од Лихтенштајна и његове супруге грофице Франциске Кински. Наследио је свог старијег брата Јохана II.

Био је амбасадор на руском двору у Санкт Петербургу између 1894. и 1899. године. Наставио је економске реформе које је отпочео његов брат. Оженио се 22. јула 1929. Елизабетом фон Гутман. Умро је без наследника па га је наследио рођак Франц Јозеф II.

Породично стабло

Породица

Супружник

Спољашње везе 

Рођени 1853.
Умрли 1938.
Кнежеви Лихтенштајна